La stagione 2016 delle TCR International Series è la seconda edizione del campionato organizzato da Marcello Lotti. È iniziata il 2 aprile a Sakhir ed è terminata il 20 novembre a Macao. Il titolo piloti è stato vinto dallo svizzero Stefano Comini su Volkswagen Golf GTI TCR, alla sua seconda vittoria in due edizioni. Il titolo scuderie e il titolo vetture sono invece andati rispettivamente al Team Craft-Bamboo Lukoil e alla SEAT León.

Piloti e scuderie

Calendario

Risultati e classifiche

Gare

Classifiche

Classifica piloti 

† – Ritirato ma classificato

Classifica scuderie 

† – Ritirato ma classificato

Modello dell'anno 

† – Ritirato ma classificato

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Serie e competizioni motoristiche nel 2016
Serie automobilistiche per vetture Turismo